Ana González Rodríguez es el nombre de:
 Ana Locking, (Toledo, 26 de agosto de 1970), diseñadora, artista y fotógrafa española.
 Ana González (política) (Oviedo, 14 de mayo de 1963), profesora y política española.